Ahna ist der Familienname folgender Personen:

 Carl de Ahna (1847–1906), Mediziner und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Eleonore de Ahna (1838–1865), österreichische/deutsche Opernsängerin
 Heinrich de Ahna (1832–1892), österreichischer Musiker
 Kerstin de Ahna (* 1935), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Pauline Strauss-de Ahna (1863–1950), Sopranistin und Ehefrau des Komponisten Richard Strauss

Sonstiges:
 Ahne (Fulda), auch Ahna genannter Zufluss der Fulda in Nordhessen